Ел Волантин има више значења:

 Ел Волантин, Алехандро Меиљон (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Волантин, Лос Рамирез (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Волантин (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Волантин (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Волантин, Гранха (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Волантин (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Волантин, Ел Јунке (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Волантин, Монте Редондо (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Волантин (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Волантин (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Волантин (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Волантин (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Волантин (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Волантин (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Волантин (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Волантин (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Волантин (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику